Traitor (roman), een New Jedi Order roman uit 2002, geschreven door Matthew Stover.
Traitor (lied), een lied van de Sugarcubes uit 1988.
Traitor (Captain Scarlet-aflevering), de 29e aflevering van de televisieserie “Captain Scarlet and the Mysterons”.
Traitor (tv-drama), een Brits televisiestuk uit 1970
Traitor (film), een thriller uit 2008 van Jeffrey Nachmanoff